Il gruppo della marcasite-löllingite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della marcasite-löllingite 
 Sottogruppo della löllingite
 Anduoite
 Costibite
 Löllingite
 Nisbite
 Oenite
 Omeiite
 Rammelsbergite
 Safflorite
 Seinäjokite
 Sottogruppo della marcasite
 Ferroselite
 Frohbergite
 Kullerudite
 Marcasite
 Mattagamite

Note 

Marcasite-löllingite